Miejscowości w USA:
 South Point – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Lawrence
 South Point – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Cameron
Gminy w USA:
 South Point (ang. South Point Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gaston